Mazaea kan syfta på:

 Mazaea (djur) – ett släkte gräshoppor
 Mazaea (växter) – ett släkte växter